Le glas est une sonnerie de cloche.
 « Glas » est une couleur (vert ou bleu) en irlandais (Glasmartre, Glasnevin, le parti politique Comhaontas Glas, etc.) et en breton.
 « Glas » signifie voix en croate.
 Glas est un livre de Jacques Derrida paru en 1974 chez Denoël.
 Glas est un ancien constructeur automobile allemand.
  est un court métrage documentaire néerlandais traitant de l'industrie du verre.